gratyfikacja (element normy prawnej)
 płaca